Аріс (баскетбольний клуб)
 Аріс (футбольний клуб, Салоніки)
 Аріс (Лімасол)
 Аркадій Аріс